Населені пункти в Чехії:

 Їржіков (Брунталь)
 Їржіков (Дечин)